Церани () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Церанях проживало 1905 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, остальные национальности составляют незначительную часть населения деревни.

Национальный состав 
1991 год:
 сербы — 1875 человек (98,42 %);
 хорваты — 8 человек (0,41 %);
 югославы — 11 человек (0,57 %);
 мусульмане — 1 человек (0,05 %);
 другие — 10 человек (0,52 %).

Известные уроженцы 
 Миле Китич — сербский певец

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской